Voorofsche Polder (natuurgebied), natuurgebied in de gemeente Waddinxveen
Voorofsche Polder (Waddinxveen) (1759–1978), waterschap in de Zuid-Hollandse gemeenten Boskoop en Waddinxveen, opgegaan in waterschap Noordwoude.
Voorofsche Polder (Woubrugge) (1632–1978), waterschap in Zuid-Holland, opgegaan in	waterschap Veen- en Geestlanden.